O LEGO WORLD é o maior evento não-oficial LEGO a nível mundial.

Realiza-se anualmente na cidade de Zwolle, nos Países Baixos, e conta com a colaboração oficiosa da LEGO. A organização e promoção do mesmo estão a cargo do LUG neerlandês De Bouwsteen.

O evento tem lugar num grande centro de exposições, o IJsselhallen, e dura cerca de uma semana durante o mês de Outubro. Anualmente, são vendidos cerca de quarenta mil ingressos para o recinto.

Qualquer AFOL (em língua portuguesa, "Adulto fã de LEGO") ou grupo se pode inscrever para participar, e a organização do evento disponibiliza uma série de apoios desde alojamentos a transporte.

No recinto há exposição de criações LEGO individuais e colectivas, desde modelos isolados a cidades com várias dezenas de metros quadrados. Alguns pavilhões são ocupados pela própria LEGO com actividades promocionais; há ainda espaços de compra e venda, locais para construção livre, zonas de merchandising, e outras.

Durante o evento é normal haver conferências e palestras de AFOLs conhecidos, quer sobre técnicas de construção, quer sobre outros temas.

Ligações externas
 Página Oficial da LEGO WORLD
 LEGO WORLD 2007

Eventos nos Países Baixos
Lego